Томас Брюкнер (; род. 12 июня 1975 в Мюнхене, Германия), более известный под псевдонимом DJ Tomcraft — немецкий диджей и музыкальный продюсер. Начал свою карьеру в 18 лет с работы в клубах Мюнхена. Два года простояв за вертушками, он был замечен руководителем недавно основанного в Мюнхене Kosmo Records. Его самая известная композиция — «Loneliness» — заняла 1-е место в чартах танцевальной музыки Великобритании в конце 2002 года.

Карьера 
В 1996 он знакомится с Eniac (Robert Bormann), это знакомство открывает новую главу в его творчестве.

Совместно с Eniac были записаны такие треки как «Viva», «25:17» который многим покажется знакомым потому, что при создании его была использована « библейская речь» Sammuel L. Jackson’а из фильма Квентина Тарантино «Pulp Fiction», «Prosac».

На следующий сингл «Mind» было снято видео. Результатом стало 20 место в Dance Charts.
В 2000 был выпущен «The Circle», завоевавший более высокие места в чартах, чем его предшественник.
Трек стартовал с 7 места в Dance Charts, кроме того, он продержался в Top 100 немецкого Media Control Charts семь недель.

Также выпущен сингл «Versus», записанный совместно с «Sunbeam» и «Silence».
В апреле 2001 года был выпущен дебютный альбом «All I Got». «Powerplant» с этого альбома стал саундтреком к фильму «Rave Macbeth», в котором Том также сыграл сам себя. Также Tomcraft был впервые номинирован на одну из самых престижных наград Германии — Echo Award 2001 в категории «best dance-act».

В конце 2001 года выходит новый сингл — «Overdose» (в клипе на эту песню можно увидеть отрывки из все того же «Rave Macbeth»), с альбома, который увидит свет только в 2003 году — «MUC». Именно на этом альбоме выйдет трек, «Loneliness» — один из самых известных треков, ставший No. 1 в Великобритании и занимавший высокие позиции во многих чартах мира. Следующим синглом станет «Into the Light».

2003 год становится одним из самых важных в творчестве Тома, он вполне заслуженно получает сразу три награды на церемонии Dance Music Awards, за лучший альбом, лучший танцевальный трек и лучший радиохит. А в октябре 2003 вместе со своими друзьями Erik May и Sebi Bohnenberger основывает Great Stuff Recordings. Чуть позже, в 2005 году, Том откроет свой собственный лейбл — Craft Music, на котором он будет издавать только те треки, которые нравятся ему. Следующий альбом был записан уже без участия Eniac, им стал вышедший 31 марта 2006 года «HyperSexyConscious». Первым полноценным синглом с нового альбом стал «Sureshot», вышедший 28 апреля. В записи новой версии трека приняли участие Tai Jason, принимавший участие в создании альбома, и участник Agro Berlin Sido. Премьера клипа «Sureshot», с участием Tai Jason и Sido состоялась 4 апреля.

14 сентября 2007 года вышел альбом — «For the Queen»,
на котором можно услышать его совместные работы с такими людьми как Jimmy Pop (вокалист группы Bloodhound Gang), Xavier Naidoo, President Bongo из GusGus.

Дискография 

Альбомы
 2001: All I Got
 2002: Muc
 2006: HyperSexyConscious
 2007: For The Queen
 2013: 20 Years

DJ миксы
 1997: Mystery Trance
 1998: Mystery Trance Vol. 2
 1998: Mystery Trance Vol. 3
 2000: Kosmonauts @ Kontor
 2001: Kosmonauts @ Kontor Volume 02
 2001: Techno Club Vol. 15 — Talla 2XLC Scans Tomcraft
 2003: Electro Trance 2004
 2003: V. A. Tomcraft — The Mix
 2003: Mix 02: ID&T Presents Tomcraft
 2007: Rave on Snow Vol. 16
 2011: CLUB SOUNDS VOL. 57 - Craft Music Mixed By Tomcraft
 2013: DJ Mag Deutschland - Mix It Like a Roller

Синглы (CD\Vinyls)

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Российский официальный сайт
 
 

Диджеи Германии